18. Mediteranske igre održale su se od 22. lipnja do 1. srpnja 2018. godine u španjolskom gradu Tarragoni.

Grad domaćin

Ljestvica 

 
2018
Međunarodna višešportska natjecanja u Španjolskoj